Dalsgårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Dalsgårde (Dommerby Sogn) – en bebyggelse i Dommerby Sogn
 Dalsgårde (Mammen Sogn) – en bebyggelse i Mammen Sogn
 Dalsgårde (Pederstrup Sogn) – en bebyggelse i Pederstrup Sogn
 Dalsgårde (Stadil Sogn) – en bebyggelse i Stadil Sogn
 Dalsgårde (Svostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Svostrup Sogn
 Dalsgårde (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn
 Dalsgårde (Vidstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vidstrup Sogn
 Dalsgårde (Vroue Sogn) – en bebyggelse i Vroue Sogn